Прииртышское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область 
 Прииртышское сельское поселение (Омская область) — входит в Таврический район

Тюменская область 
 Прииртышское сельское поселение (Тюменская область) — входит в Тобольский район